Toponímia:
 Villeneuve (Ain)
 Circuit Gilles Villeneuve, circuit automobilístic construït a l'Île Notre-Dame, al riu Sant Llorenç 
 Villeneuve (Vall d'Aosta), municipi italià a la regió de Vall d'Aosta 
 Villeneuve (Gironda), municipi francès al departament de la Gironda i a la regió de l'Aquitània 
 Villeneuve (Puèi Domat), municipi francès al departament del Puèi Domat ,
 Villeneuve-d'Ascq, municipi francès al departament de Nord i a la regió de Nord – Pas-de-Calais 
 Villeneuve o Vilanòva, municipi francès al departament de l'Avairon i a la regió de Migdia-Pirineus 
 Villeneuve o Vilanòva (Alps de l'Alta Provença), municipi francès al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Villeneuve o Vièlanava (Arieja), municipi francès a la regió de Migdia-Pirineus, departament de l'Arieja 
 Villeneuve-la-Guyard, municipi francès al departament de l'Yonne 
 Villeneuve-sur-Yonne, municipi francès al departament de l'Yonne 
 Villeneuve-le-Comte, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Villeneuve-les-Sablons, municipi francès al departament de l'Oise 
 Villeneuve-l'Archevêque, municipi francès al departament de l'Yonne 
 Villeneuve-sur-Verberie, municipi francès al departament de l'Oise 
 Villeneuve-Saint-Germain, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Villeneuve-Saint-Denis, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Villeneuve-sur-Fère, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Villeneuve-d'Amont, municipi francès al departament del Doubs 
 Villeneuve-la-Comtesse, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Villeneuve-sur-Bellot, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Villeneuve-sur-Cher, municipi francès al departament de Cher 
 Villeneuve-au-Chemin, municipi francès al departament de l'Aube 
 Villeneuve-sous-Pymont, municipi francès al departament del Jura 
 Villeneuve-Renneville-Chevigny, municipi francès al departament del Marne 
 La Villeneuve-au-Châtelot, municipi francès al departament de l'Aube 
 Villeneuve-de-Marc, municipi francès al departament de la Isèra 
 Villeneuve-la-Lionne, municipi francès al departament del Marne 
 Villeneuve-les-Cerfs, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Villeneuve-la-Dondagre, municipi francès al departament de l'Yonne 
 La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize, municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Villeneuve-Frouville, municipi francès al departament del Loir i Cher 
 Villeneuve-Saint-Salves, municipi francès al departament del Yonne 
 Villeneuve-sur-Allier, municipi francès al departament de l'Alier 
 Villeneuve-sur-Auvers, municipi francès al departament de l'Essonne 
 La Villeneuve-en-Chevrie, municipi francès al departament de Yvelines 
 Villeneuve-d'Aval, municipi francès al departament del Jura 
 Villeneuve-les-Bordes, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Villeneuve-sous-Dammartin, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 La Villeneuve-sous-Thury, municipi francès al departament de l'Oise 
 Villeneuve-sur-Conie, municipi francès al departament del Loiret 
 Villeneuve-les-Genêts, municipi francès al departament de l'Yonne 
 La Villeneuve-au-Chêne, municipi francès al departament de l'Aube 
 Villeneuve-Saint-Nicolas, municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Villeneuve-lès-Charnod, municipi francès al departament del Jura 
 Villeneuve-sous-Charigny, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 La Villeneuve-lès-Charleville, municipi francès al departament del Marne 
 La Villeneuve-les-Convers, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte, municipi francès al departament del Marne 
 Villeneuve-le-Roi, municipi de França, situat al departament de Val-de-Marne, a la regió d'Illa de França 
 Villeneuve-d'Allier, municipi francès del departament de l'Alt Loira, a la regió d'Alvèrnia 
 Villeneuve-lès-Avignon, municipi francès al departament de Gard i a la regió de Llenguadoc-Rosselló, Occitània
 Villeneuve-la-Garenne, municipi francès al departament dels Alts del Sena i a la regió de l'Illa de França 
 Villeneuve-de-Berg, municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Villeneuve-lès-Béziers, municipi francès situat al departament de l'Erau, regió del Llenguadoc-Rosselló 
 Villeneuve-lès-Maguelone, comú occità al departament francès de l'Erau, regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Villeneuve-sur-Lot, municipi francès al departament d'Olt i Garona, regió d'Aquitània
 Villeneuve-Loubet, municipi francès al departament dels Alps Marítims, regió de Provença – Alps – Costa Blava 
 Villeneuve-Saint-Georges, municipi francès al departament de la Val-de-Marne i a la regió de l'Illa de França 
 La Villeneuve o La Vila Nueva, municipi francès al departament de Creuse, regió del Limousin 
 Villeneuve-de-la-Raho, municipi del Rosselló, a la Catalunya del Nord 
 Villeneuve-de-Rivière, municipi del departament francès de l'Alta Garona, regió de Migdia-Pirineus
 Villeneuve-la-Rivière, municipi del Rosselló 
 Villeneuve-Minervois, vila del Menerbès, al departament de l'Aude, a la regió del Llenguadoc-Rosselló
 Villeneuve-de-Marsan, municipi francès al departament de les Landes i a la regió de l'Aquitània
 Villeneuve-d'Olmes, municipi de la regió del Migdia-Pirineus, departament de l'Arieja
 Villeneuve-Tolosane és un municipi francès del departament de l'Alta Garona, regió Migdia-Pirineus 
 Villeneuve-lès-Lavaur, municipi francès al departament del Tarn i a la regió de Migdia-Pirineus 
 Villeneuve-sur-Vère, municipi francès al departament del Tarn i a la regió de Migdia-Pirineus 
 Villeneuve-Lécussan, municipi del departament francès de l'Alta Garona, a la regió de Migdia-Pirineus 
 Villeneuve-d'Entraunes, municipi francès al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Villeneuve-lès-Montréal, municipi de França de la regió del Llenguadoc-Rosselló, al departament de l'Aude
 Villeneuve-du-Latou, municipi francès al departament d'Arieja i a la regió de Migdia-Pirineus 
 Villeneuve-la-Comptal, municipi del departament de l'Aude a la regió francesa del Llenguadoc-Rosselló 
 Villeneuve-lès-Bouloc, municipi francès al departament de l'Alta Garona i a la regió de Migdia-Pirineus
 Villeneuve-les-Corbières, municipi francès al departament de l'Aude i a la regió del Llenguadoc-Rosselló 
 Villeneuve-du-Paréage, municipi francès al departament d'Arieja i a la regió de Migdia-Pirineus 
 Villeneuve-de-Duras, municipi francès al departament d'Òlt i Garona i a la regió de l'Aquitània
 Cantó de Villeneuve-d'Ascq-Sud, divisió administrativa francesa, al departament del Nord, regió de Nord-Pas-de-Calais 
 Cantó de Villeneuve-d'Ascq-Nord, divisió administrativa francesa, al departament del Nord, regió de Nord-Pas-de-Calais 
 Cantó de Villeneuve o Cantó de Vilanòva, cantó francès del departament d'Avairon, al districte de Vilafranca de Roergue 
 Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, municipi de la Cerdanya al departament dels Pirineus Orientals
 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Pessat-Villeneuve, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Sainte-Eugénie-de-Villeneuve, municipi francès al departament de l'Alt Loira 
 Saint-Cricq-Villeneuve, municipi francès al departament de les Landes, regió de l'Aquitània
 Sainte-Colombe-de-Villeneuve municipi francès al departament d'Òlt i Garona, regió de l'Aquitània
 Biografies:
 Gilles Villeneuve (1950 -1982), pilot canadenc de Fórmula 1
 Jacques Villeneuve (1971), fill de Gilles Villeneuve, ha estat pilot de Formula 1 i IndyCar
 Jacques Villeneuve (oncle), pilot de curses automobilístiques canadenc que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 Pierre-Charles Villeneuve, almirall de la flota francesa durant la batalla de Trafalgar
 Jeanne Émilie de Villeneuve (Tolosa, 1811 – Castres, 1854), religiosa francesa 
 Jérôme Pétion de Villeneuve, polític i escriptor francès del segle XVIII